

Geografia 
 Sloppe (Slope) – località del comune di Erpelle-Cosina (Slovenia)

Musica 
 Slope – album di Steve Jansen del 2007
 Slope – gruppo musicale